|-
| 162101 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162102 - ||  || 19 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162103 - ||  || 14 septembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 162104 - ||  || 12 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162105 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162106 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162107 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162108 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162109 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162110 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162111 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162112 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162113 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162114 ||  || 17 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 162115 - ||  || 19 septembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 162116 - ||  || 21 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162117 - ||  || 23 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162118 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162119 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162120 - ||  || 27 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162121 - ||  || 17 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162122 ||  || 26 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 162123 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162124 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162125 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162126 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162127 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162128 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162129 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162130 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162131 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162132 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162133 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162134 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162135 - ||  || 3 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 162136 - ||  || 22 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 162137 - ||  || 16 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162138 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162139 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162140 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 162141 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162142 - || 1998 VR || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162143 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162144 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 162145 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162146 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162147 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162148 - ||  || 15 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162149 - ||  || 23 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 162150 - ||  || 25 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162151 - ||  || 7 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162152 - ||  || 8 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162153 - ||  || 10 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162154 - ||  || 13 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162155 - ||  || 21 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 162156 - ||  || 18 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162157 - ||  || 11 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162158 - ||  || 15 februarie 1999 ||  || , 
|-
| 162159 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162160 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162161 - ||  || 18 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162162 - ||  || 26 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162163 - || 1999 ER || 6 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162164 - ||  || 14 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162165 - ||  || 20 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162166 - ||  || 20 martie 1999 || Apache Point || SDSS
|-
| 162167 - ||  || 13 aprilie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 162168 - ||  || 15 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162169 - ||  || 14 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162170 - ||  || 12 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162171 - ||  || 9 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162172 - ||  || 7 aprilie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162173 ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162174 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162175 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162176 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162177 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162178 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162179 - ||  || 10 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162180 - ||  || 20 mai 1999 ||  || 
|-
| 162181 - ||  || 10 iunie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162182 - ||  || 8 iunie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 162183 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162184 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162185 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162186 - ||  || 22 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162187 - ||  || 31 august 1999 ||  || 
|-
| 162188 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162189 - ||  || 6 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 162190 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162191 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162192 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162193 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162194 - ||  || 11 septembrie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 162195 - ||  || 13 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162196 - ||  || 14 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162197 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162198 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162199 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 162200 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-